Mario Bühler, né le  à Emmen, est un footballeur suisse. Il évolue au poste de défenseur central au FC Vaduz.

Carrière 

Mario Bühler signe un contrat de deux ans en faveur du FC Vaduz lors de l'été 2015.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la coupe du Liechtenstein en 2016 avec le FC Vaduz.

Références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Vaduz
Naissance en janvier 1992
Naissance dans le canton de Lucerne